Эрзи́н —  село,  административный центр Эрзинского кожууна Республики Тыва. Образует сумон Эрзинский.

География 
Расположено в Убсунурской котловине, на реке Эрзин, в 216 км к югу от столицы республики — города Кызыл. В 12 км северо-западнее Эрзина по левому берегу реки Тес-Хем находится озеро Дус-Холь (Эрзинское). В 20 км к югу расположено пресное озеро Торе-Холь, южная часть которого принадлежит уже Монголии.

Население

Известные уроженцы, жители 
Бригад Санчаевич Дупчур (7 мая 1932, Бай-Даг — 25 августа 2007, Эрзин) — лауреат Государственной премии России (1992), народный художник Республики Тыва (2008).

Транспорт 
Село связано с Кызылом федеральной автодорогой  «Енисей».

Примечания 

Центры кожуунов Тывы
Населённые пункты Эрзинского кожууна